SSM, sigle composé des lettres S (redoublée), et M, peut faire référence à :
 SSM : Société de secours en montagne en France.
 SSM : Société de secours minière, organisme local de la sécurité sociale dans les mines française de 1946 à 2006.
 SSM : Sœurs de saint Maurice, congrégation religieuse apostolique catholique fondée en 1863 par le chanoine Maurice-Eugène Gard de la congrégation des chanoines réguliers de Saint-Maurice d'Agaune.

et également à :
 SSM, en suédois Strålsäkerhetsmyndigheten, autorité suédoise de radioprotection et de sûreté nucléaire,
 SSM Single Supervisory Mechanism : mécanisme de supervision unique (MSU)  Crise de la dette dans la zone euro#Vers une instance commune de supervision bancaire,
 Services statistiques ministériels, en France.
 Amazon Simple Systems Management